Игорь Мелихов:
 Мелихов, Игорь Александрович (род. 1944) — советский и российский дипломат, учёный-международник, востоковед, доктор исторических наук, профессор.
 Мелихов, Игорь Витальевич (род. 1932) — советский и российский учёный-химик, член-корреспондент РАН, профессор МГУ, доктор химических наук, лауреат премии имени В. Г. Хлопина.